В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1229 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1229 году

Январь 
 17 января — Альберт Буксгевден — первый епископ Рижский (1199—1229) (епископ Ливонии), основатель Риги (1201) и ордена меченосцев (1202)

Февраль 
 2 февраля — Хью де Баллиол — лорд Баллиол (1209—1229)
 14 февраля — Рангвалд Годредссон — король Островов (1187—1226)

Март 
 13 марта — Санша Португальская — португальская инфанта, святая римско-католической церкви .
 23 марта —  — епископ Лозанны (1221—1229)
 29 марта — Ги V (виконт Лиможа) — виконт Лиможа (1199—1229)

Апрель 
 1 апреля — Авраамий Болгарский — русский православный святой, мученик, Владимирский чудотворец, проповедник православия среди волжских булгар
 17 апреля —  — граф Лебенау (1210—1229) 
 25 апреля —  — сеньор Липпе (1196—1229)

Июнь 
 23 июня — Бланка Наваррская — графиня-консорт Шампани (1199—1201), как жена Тибо III, регент Шампани (1201—1222)
  — арабский грамматик и оратор

Август 
 20 августа — Якут аль-Хамави — мусульманский учёный и писатель, филолог, путешественник, историк и географ.
 21 августа — Иво Одровонж — епископ Кракова (1218—1229), польский гуманист, святой римско-католической церкви.
 29 августа —  — епископ Марселя (1217—1229)

Сентябрь 
 12 сентября — Гильом II — виконт Беарна, виконт Габардана, виконт Брюлуа (1224—1229), погиб на Мальорке.
 25 сентября —  — архиепископ Руана (1222—1229)

Октябрь 
 10 октября — Генрих де Бомон, 5-й граф Уорик — граф Уорик (1203—1229), английский военачальник
 22 октября — Герхард III — граф Гельдерна и граф Цютфена (1207—1229)
 26 октября —  — епископ Павии (1216—1229), святой римско-католической церкви.

Ноябрь 
 14 ноября —  — главный судья Верховного суда Англии (1217—1229)

Декабрь 
 17 декабря —  — епископ Вустера (1213—1214)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Генрих II де Куртене — маркграф Намюра (1226—1229)
  — епископ Льежа (1200—1229)
 Жоффруа I де Виллардуэн — участник четвёртого крестового похода, князь Ахейи (1209—1229)
  — лорд-канцлер Шотландии (1227—1229), епископ Абердина (1228—1229), епископ Данкелда (1229)
  — губернатор Бенгалии (1227—1229).
  — французский поэт
  — епископ Данкелда (1214—1229)

См. также 
 Список умерших в 1228 году
 Список умерших в 1230 году

1229